

Cinema e televisione 
 Pocahontas – cortometraggio muto del 1910 prodotto dalla Thanhouser
 Pocahontas – film di animazione del 1995 della Disney
Pocahontas – serie animata del 1998 prodotta e distribuita dalla Mondo TV

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pocahontas – capoluogo della Contea di Randolph, Arkansas
 Pocahontas – villaggio della Contea di Bond, Illinois
 Pocahontas – capoluogo della Contea di Pocahontas, Iowa
 Pocahontas – città della Contea di Cape Girardeau, Missouri
 Pocahontas – città della Contea di Tazewell, Virginia

Persone 
 Pocahontas – nativa americana

Altro
 Pocahontas – personaggio Disney
 4487 Pocahontas – asteroide near-Earth